Molendijk (Castricum), buurtschap in de gemeente Castricum, in de Nederlandse provincie Noord-Holland.
 Molendijk (Schijndel), buurt in Schijndel, in de Nederlandse provincie Noord-Brabant.
 Molendijk (België), de dijk en buurt die het dorp Borsbeke met het dorp Herzele verbindt.

Zie ook
 Molenwijk (Amsterdam), Molendijk is een spellingsvariant voor deze buurtwijk in Amsterdam-Noord, in de Nederlandse provincie Noord-Holland.